Molnár Ákos (1868–1922) ügyvéd, országgyűlési képviselő, lapszerkesztő
 Molnár Ákos (1895–1945) író
 Molnár Ákos (1951) szörföző, vitorlázó
 Molnár Ákos (1987) úszó